Порхунов — русская фамилия. Известные носители:
 Порхунов, Анатолий Николаевич (1928—1992) — советский футболист, крайний защитник. Мастер спорта. Олимпийский чемпион 1956 года.
 Порхунов, Николай Иванович — донецкий архитектор. Работал в институте «Гипроград»